Mappa peut désigner :

 Mappa (Empire romain), une pièce de tissu blanche que le consul jetait dans l'arène, dans la Rome antique et à Byzance, pour donner le signal de départ des jeux ;
 Mappa (judaïsme),  une bande de tissu utilisée pour attacher et maintenir fermé le rouleau de Torah ;
 MAPPA (studio), un studio d'animation japonais.